La langue latine est la langue parlée originellement dans le Latium puis dans tout l'Empire romain.
 Les langues latines sont les langues issues du latin vulgaire. On en compte plus de soixante-dix, dont le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain.